A magyar labdarúgó-válogatott harmadik Európa-bajnoki selejtezője Azerbajdzsán ellen, 2019. június 8-án. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 936. mérkőzése.

Helyszín
A találkozót az azeri Bakuban rendezték, a 2012-ben épült Bakcell Arénában, aminek befogadóképessége 11 000 néző.

Keretek 
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

Tabella a mérkőzés előtt
A mérkőzés kezdetekor már ismert volt a június 8-án délután lejátszott Horvátország–Wales mérkőzés 2–1-s végeredménye, a táblázat ezt az eredményt is tartalmazza.

A mérkőzés

Az összeállítások

A mérkőzés statisztikái

Tabella a mérkőzés után

Örökmérleg a mérkőzés után

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Azeri labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2019-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Azerbajdzsán ellen